LOV eller lov kan avse:

 skollov
 Lagen om valfrihetssystem
 Lagen om ordningsvakter

Akronymer